Pena může být:

příjmení
 Afonso Augusto Moreira Pena (1846–1909)
 Carlos Pena mladší (* 1989) – americký herec
 Enrique Peña Nieto (* 1966) – mexický právník, politik a prezident
 Gustavo Pena (* 1941)
 Henri Pena-Ruiz
 Pedro Pena (* 1939)
 Renivaldo Pena (* 1974)
 Victor Hugo Pena (* 1974)
 Paul Pena (1950–2005)
 Pierre Pena (~1520/35–1600/05)

v geografii
 Pena (řeka) – levý přítok řeky Vardar v Severní Makedonii

Související články 
 Pěna

Externí odkazy